Эйя-ог-Миклахольтсхреппюр (, ) — община на западе Исландии в регионе Вестюрланд. В 2021 году в общине на 384 км² проживало 124 человека. 

Община Эйя-ог-Миклахольтсхреппюр была образована 26 июня 1994 года в результате слияния двух сельских общин: Эйяхреппюр и Миклахольтсхреппюр. В настоящее время территория общины охватывает всю юго-восточную оконечность полустрова Снайфедльснес. На западе она граничит с землями общины Снайфедльсбайр, на севере с Хельгафедльссвейт и Далабиггд, на востоке с Боргарбиггд.

В общине населённых пунктов нет — только мелкие поселения (хутора) и фермы. Основное занятие жителей — сельское хозяйство (овцеводство и коневодство). 

По территории общины проходят участки дороги регионального значения — Снайфедльснесвегюр  и Ватналейд , а также дороги местного значения Skógarnesvegur  и Kolvíðarnesvegur .

Население 

Источник:

Галерея

Примечания 

Общины Исландии
Вестюрланд